Ciano ima više značenja:
 Ciano, Modena
 Ciano, Treviso
 Ciano, Vibo Valentia